Cyrus Mistry ist der Name folgender Personen:

* Cyrus Mistry (Autor) (* 1956), indischer Autor und Dramatiker 
 Cyrus Pallonji Mistry (1968–2022), irischer Manager